Pisão (aldeia), uma pequena aldeia situada na freguesia de Carvalhais, concelho de São Pedro do Sul, Distrito de Viseu.
Vale do Pisão, um vale no Alentejo, Portugal.
Conspiração de Pisão, uma conspiração contra o imperador romano Nero

Nomes
O nome Pisão (em latim: Piso) é um nome de uma antiga família romana, um ramo proeminente do gens plebeu dos Calpúrnios, com pelo menos cinquenta membros importantes na história romana identificados até o século II d.C..

 Marco Púpio Pisão Frúgio, um cônsul em 61 a.C. 
 Pisão (usurpador), um usurpador que tomou o poder de Galiano, em 261 d.C.

Caio Calpúrnio Pisão
 Caio Calpúrnio Pisão (cônsul em 180 a.C.)
 Caio Calpúrnio Pisão (cônsul em 67 a.C.) 
 Cneu Calpúrnio Pisão, líder da chamada Conspiração de Pisão
 Caio Calpúrnio Pisão (cônsul em 111) 

Cneu Calpúrnio Pisão
 Cneu Calpúrnio Pisao (cônsul em 139 a.C.)
 Cneu Calpúrnio Pisão (cônsul em 23 a.C.) 
 Cneu Calpúrnio Pisão, um cônsul em 7 a.C.
 Cneu Calpúrnio Pisão (questor) 

Lúcio Calpúrnio Pisão

Quinto Calpúrnio Pisão
 Quinto Calpúrnio Pisão (cônsul em 135 a.C.)